

Sigle 
 Nintendo GameCube – console prodotta da Nintendo
 Gotham Cable News – notiziario televisivo fittizio di Gotham City in Il cavaliere oscuro
 Global Cycling Network – piattaforma televisiva e di video streaming online sul ciclismo

Informatica 
 Global Communications Network – instant messenger
 Graphics Core Next, un'architettura delle GPU delle schede grafiche prodotte da AMD
 Gruppo di Coordinamento NEWS-IT – gestori volontari della gerarchia Usenet it.*

Codici 
 GCN – codice aeroportuale IATA del Grand Canyon National Park Airport (Stati Uniti)
 gcn – codice ISO 639-3 della lingua gaina